Пушница — фамилия. Известные носители:
 Пушница, Александр Михайлович (1949—2023) — советский самбист.
 Пушница, Владимир Михайлович (1949—2000) — советский самбист.